Rya'c est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par l'acteur Neil Denis.

Rya'c est le fils de Teal'c et de sa femme Drey'auc.
Après le départ de Teal'c, Rya'c tomba gravement malade et dut se faire implanter un symbiote pour être en mesure de survivre. Quelque temps plus tard, Rya'c fut manipulé par Apophis qui utilisa du Nishta pour convaincre Rya'c de trahir son père et de détruire la Tau'ri en diffusant un virus mortel qui avait été placé dans ses dents et qui aurait contaminé la totalité de population de la Terre en moins de deux semaines. Rya'c rejoignit alors la résistance en compagnie de Bra'tac. Lors de la mort de sa mère, Rya'c participa avec son père à une mission pour détruire une arme Ancienne utilisée par Anubis. La mission put être accomplie grâce à Rya'c. Rya'c fut capturé avec Bra'tac et ils furent envoyés sur la planète Erebus pour travailler dans une mine de Naquadah. Teal'c a toutefois réussi à le libérer avec l’aide de SG-1. Rya'c apparaît à nouveau dans la série quelque temps plus tard, on apprend qu'il veut se marier mais que Teal'c, son père, n'est pas d'accord trouvant qu'il est trop jeune pour une cérémonie d'une telle importance: il finit heureusement par changer d'avis.

Jaffa (Stargate)

en:List of recurring alien characters in Stargate SG-1#Jaffa